Солт-Лейк () — североамериканский топоним:
 Солт-Лейк — административно-территориальный округ в штате Юта, США.
 
 «Солт-Лейк-Сити 2002» — зимние Олимпийские игры 2002.
 «Солт-Лейк-Сити Старз» — баскетбольный клуб, базирующийся в городе Солт-Лейк-Сити.
 «Солт-Лейк Стэллионс» — футбольный клуб, базирующийся в городе Солт-Лейк-Сити.

См. также 
 «Солт-Лейк-Стадиум» — стадион в Калькутте, Индия.